Марк Юлиано (; род. 12 августа 1973, Козенца) — итальянский футболист, защитник, в настоящее время тренер.

Карьера

Игровая 
Марк начал свою карьеру в Салерно в команде «Салернитана», проведя два сезона, он очень высоко зарекомендовал себя. Затем наступила самая важная часть его карьеры — переход в туринский «Ювентус». За 9 лет в Турине он выиграл практически всё, кроме Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне 2005/06 он покинул «Юве» и присоединился сначала к «Мальорке», затем к «Сампдории», но на такой уровень игры, как в «Ювентусе», Марк так и не вышел. 31 августа 2006 года он перешёл в «Мессину», отыграв полтора сезона, зимой 2008 года отправился в «Равенну». Играя за этот клуб, Юлиано оказался вовлеченным в скандал, связанный с тем, что тест на допинг дал положительный результат — Марк Юлиано употреблял кокаин. По решению Федерации футбола Италии срок дисквалификации составил два года. Однако позднее этот срок сократили до двух месяцев.

Тренерская 
25 апреля 2018 года вошёл в тренерский штаб «Удинезе», став помощником Игора Тудора.

Награды и достижения 
 Вице-чемпион Европы 2000
 Чемпион Серии А — 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03 (а также 2004/05 — аннулировано)
 Обладатель Суперкубка Италии — 1996/97, 2001/02, 2002/03
 Обладатель Суперкубка Европы — 1995/96
 Обладатель Межконтинентального кубка 1996 года

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Равенна»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Павия»
Тренеры ФК «Комо»
Тренеры ФК «Партизани»